Розкішниця — та, що живе у розкоші, сибаритка.
 Розкішниця — жіночий статевий орган.

Джерела 
 
 
 Розкішниця // Словопедія